Монома́ховичи (Монома́шичи) — ветвь дома Рюриковичей от великого князя Киевского Владимира Мономаха; правящая династия в Древнерусском государстве и Киевском княжестве (с перерывами), Переяславском княжестве, Новгородской земле (с перерывами), Волынском княжестве, Смоленском княжестве, Владимиро-Суздальском княжестве, Галицко-Волынском княжестве, Московском княжестве и др. княжествах, уделах.

История
Младший сын Всеволода Ярославича Ростислав погиб в 1093 году в битве на р.Стугне, и потомки Всеволода оказались представлены только потомками Владимира, Мономаховичами.

В результате внутриполитической активности Владимира и его старшего сына Мстислава (1113—1132) Мономаховичи заняли почти все ключевые столы на Руси, овладев Туровом, Волынью и Полоцком. Только в Перемышле и Теребовле удержались потомки старшего Ярославича Владимира, а в Чернигове и Муроме — потомки Святослава Ярославича, потеряв лишь Курск (1127).

Мстиславичи 

Ситуация резко изменилась со смертью Мстислава Великого. Его сыновья вступили в конфликт с младшими дядьями, чем воспользовались черниговские Ольговичи, вмешавшиеся на стороне Мстиславичей, вернувшие Курск и после смерти на киевском княжении Ярополка Владимировича приведшие в Киев своего лидера, Всеволода (1139), женатого на дочери Мстислава Великого. В Полоцк вернулась местная княжеская династия, а Новгород стал республикой (1136).

Изяславичи 

Междоусобная война на Руси (1146—1154) между Мстиславичами во главе с Изяславом и последним из младших Мономаховичей Юрием привела к обособлению Волынского княжества в династии потомков Изяслава и закреплением Переяславского княжества за суздальскими (с 1157 года владимирскими) Юрьевичами. Междоусобная война на Руси (1158—1161) привела к гибели киевского князя Изяслава и обособлению Туровского княжества под властью потомков Святополка Изяславича.

Романовичи 

В 1199 году лидер волынских Изяславичей Роман Мстиславич занял галицкий престол после пресечения первой галицкой династии, основал Галицко-Волынское княжество и династию Романовичей, окончательно утвердившуюся в Галиче к 1239 году и правившую княжеством до своего пресечения в 1340 году.

Ростиславичи 

В Смоленском княжестве закрепились потомки Ростислава Мстиславича. Ростиславичи смоленские посредством династических браков на рубеже XIII—XIV веков овладели брянским и ярославским престолами. Брянск был потерян в пользу Литвы в 1356 году, Смоленск в 1405 году.

Юрьевичи 

Юрьевичи владимирские, как правило превосходя родовым старшинством южных князей (своих племянников и даже внучатых племянников) в конце XII—начале XIII веков с переменным успехом заявляли свои права на старшинство в рамках всей Руси, отказавшись от попыток занятия киевского престола. Основали несколько великокняжеских династий: тверскую, суздальскую, московскую (Даниловичи).

Даниловичи 

Ветвь рода Юрьевичей, правившая в Москве с 1263 года до пресечения мужского колена (1598) и Смутного времени. С 1327 года почти постоянно владели ярлыком на великое княжение Владимирское, с 1389 года передавали его по наследству. Cбросили ордынское иго (1480), присоединили Новгород (1478), Брянск (1503), Смоленск (1514), Рязань (1521), Казань (1552), Астрахань (1556). Проиграли Ливонскую войну, подорвали экономику страны во время опричнины.

Родословная Мономаховичей

См. также 
 Ольговичи

Примечания

Литература
 Войтович Л. «Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження» — Львів, 2000